"The Walk" (canção) — canção da banda The Cure
The Walk (filme) — produção de 2015 dirigida por Robert Zemeckis

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música